Кубок УЕФА 1982/83 годов — двенадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Андерлехт», обыгравший в финале «Бенфику».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1982/83 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1982/83 // Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1982/83 на сайте RSSSF

Сезон 1982/83
Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году